Prisão
 The Presidio - filme de 1998

Toponímia 

Presidio (Texas)
Condado de Presidio

Antroponímia 

 Flávio Presídio - romano antigo do ;
 Presídio (homem claríssimo) - romano antigo do ;
 Presídio de Ravena - romano antigo do ;

Desambiguação